Iulio – cognome italiano
 Monte Iulio – rilievo montuoso